

Прізвище

 Девід Ферчайлд (англ. David Fairchild або англ. David Grandison Fairchild, 7 квітня 1869 — 6 серпня 1954) — американський ботанік, садівник та колекціонер.
 Келлі Ферчайлд (англ. Kelly Fairchild, нар. 9 квітня 1973, Хіббінг) — американський хокеїст.

Топонім

Ферчайлд — місто, штат Вісконсин
 Ферчайлд — селище, штат Вісконсин

Інше
 Fairchild Semiconductor, з 2016 року — підрозділ ON Semiconductor

Див. також
 Катастрофа B-52 на авіабазі Фейрчайлд